Nyakazi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyakazi (periodiskt vattendrag i Burundi), Makamba, 
 Nyakayi (vattendrag), Rutana, 

Robotskapade Burundiförgreningar